Penca puede referirse a:

 La penca (anatomía vegetal), nombre que se da a cada una de las hojas suculentas de ciertos vegetales, especialmente de los del género taxonómico Agave.
 El nombre vulgar de la planta Cynara scolymus.
 El nombre vulgar de la planta Silybum marianum.

Enlaces externos